Adonia bezeichnet:

 Personen aus der Bibel:
 Adonija, Sohn des Königs David
 ein Levit zur Zeit des König Joschafat
 einer der Häupter Israels zur Zeit Nehemias nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft
 Weitere Namensträger (mit Namensvarianten):
 Adonia Ayebare (* 1966), ugandischer Diplomat
 Adonias Filho (1915–1990), brasilianischer Schriftsteller
 Adonijah Welch (1821–1889), US-amerikanischer Politiker
 Weitere Bedeutungen:
 Adonia (Fest), Fest zum Gedenken an den Tod des Adonis
 Adonia (Jugendorganisation)
 ehemaliger Name des Kreuzfahrtschiffes Azamara Pursuit
 ehemaliger Name des Kreuzfahrtschiffes Sea Princess (Schiff, 1998)
 Adonia variegata, eine Marienkäferart